Senantes puede hacer referencia a:

 Senantes, comuna francesa del departamento de Eure y Loir.
 Senantes, comuna francesa del departamento de Oise.